Magistrat – potoczne określenie organu wykonawczego samorządu terytorialnego w miastach
 Magistraty – najwyższe urzędy republiki rzymskiej

Zobacz też 
 Magister – tytuł nadawany po ukończeniu studiów magisterskich
 Mastarna – bohater etruski